Brev kan syfta på:

 Brev – en typ av postförsändelse
 Brev (bok) – en bok från 1972 av Maja Ekelöf och Tony Rosendahl
 Brev (litteratur) – litteratur i brevform
 Brevform –
 Brevroman – en samling fiktiva brev
 Brevvän – en person som man håller kontinuerlig brevkontakt med
 Brevställare – en tryckt handledning med exempel på titulering och utformning av brev för olika ändamål från 1700-talet och framåt
 Kungligt brev – en kungörelse från Kunglig Majestät
 Medeltidsbrev – ett samlingsbegrepp för de icke-litterära historiska källor från medeltiden
 Nålbrev – ett mindre fodral för förvaring av nålar
 Personligt brev – ett brev som kompletterar ett annat papper och utgör ett slags introduktion till skribenten
 Öppet brev – ett brev som inte bara skickas till mottagaren utan även till journalister
 Brev från Klara – en novellsamling av Tove Jansson som utkom 1991
 Brev från kolonien –  Cornelis Vreeswijks version från 1965 av Allan Shermans parodi "Hello Muddah, Hello Faddah"
 Brev från nollpunkten – en samling historiska essäer av Peter Englund

Behörigheter
 Förarbrev – i Finland rätt att vara befälhavare på fartyg med bruttodräktighet på högst 100
 Styrmansbrev – ett intyg på en nautisk behörighet
 Gesällbrev – ett intyg på en nautisk behörighet
 Mästarbrev – ett kompetensbevis för hantverkare

Se aven
 Ars dictaminis – brevskrivandets konst under medeltiden